Le terme Dégelis peut se référer à:

Toponymes

Lac Dubuc,  Frontenac (Québec) (municipalité), MRC Le Granit, Estrie, Québec. .
Lac Dubuc, Bowman (Québec) (municipalité), Papineau (municipalité régionale de comté), Outaouais (Québec), Québec. .
Lac Dubuc, Saint-Adolphe-d'Howard (municipalité), MRC Les Pays-d'en-Haut, Laurentides (région administrative), Québec. .
Lac Dubuc, Lac-Devenyns (territoire non organisé), MRC Matawinie, Lanaudière, Québec. .
Lac Dubuc (rivière Lionnet), Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. .
Lac Dubuc, Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, Québec. .
Lac Dubuc, Rivière-Nipissis (territoire non organisé), MRC Sept-Rivières, Côte-Nord, Québec. .